Joeden ist der Familienname folgender Personen:

 Frieda Blanca von Joeden (1878–1955), deutsche (Blumen-)malerin, Grafikerin und Lehrerin 
 Oskar von Joeden-Koniecpolski (≈1830–1901), deutscher Rittergutsbesitzer und Verwaltungsbeamter